Съедобные цветки — генеративные части цветковых растений, употребляемые в пищу.

Использовать цветы в кулинарии начали более 2 тыс. лет назад. Данные растения применяли в пищу народы Древнего Рима, Греции, ацтеки. В Греции еду искусно украшали не только лепестками, но и целыми бутонами. Эти блюда появились независимо друг от друга в многих районах планеты: Япония, Китай, Ливия, Индия; позже проникли в итальянскую и французскую кухню. Однако после открытия водного пути в Индию цветы утратили свою ценность в качестве приправ для людей высоких сословий, и на их место пришли пряности (корица, тмин и др.). Вскоре стали исчезать и прочие блюда с цветами, так как появились новые съедобные растения, однако цветы продолжали использовать в пищу наибеднейшие слои населения. Вновь популярными цветы стали в 80-х годах XX века и остаются востребованными по сегодняшний день, но не в качестве повседневной пищи, а деликатеса.

В настоящее время в пищу употребляются более 45 видов цветов. Встретить цветы в меню ресторанов Европы сложно, а вот в Азии они числятся в качестве дорогого и эксклюзивного блюда. Также эта культура приобрела большую популярность у туристов.

Роза 
В наше время самой востребованной потребителями съедобной цветочной культурой является роза. Основным поставщиком этого деликатеса являются цветочные плантации города Куэнка в Эквадоре. Поля с необычными цветами находятся в экологически чистых горных районах города, где местные умельцы возделывают плантации без использования пестицидов и химических удобрений, поливая талой водой снежных вершин Анд и используя только естественные удобрения. На Среднем Востоке повара используют этот ингредиент на протяжении сотен лет. На сегодняшний день лепестки роз также собирают с обширных полей Ливии, но количество съедобных роз среди остальных невелико. Производство данного продукта весьма затратно, но владельцы плантаций Куэнка уверены в успехе проекта, так как заказы на диковинный десерт поступают со всего мира, хотя полакомиться салатами и кондитерскими изделиями с розами пока что можно только в ресторанах Нью-Йорка и Барселоны. Этот ингредиент обладает также целебными свойствами, так как в нём высокое содержание кальция и витамина C. Дегустаторы деликатеса говорят, что лепестки роз имеют необычный с лёгким привкусом рукколы вкус. Однако ценятся «гастрономические» розы ещё из-за маленького масштаба производства, потому что из всех цветов одной плантации только около 100 тыс. выращивают в гастрономических целях. Туристические маршруты Эквадора пополнены посещением плантаций с необычной культурой, где туристы могут попробовать розы на вкус прямо с куста.

Огуречная трава или Бурачник 
Своим названием растение обязано запаху, который очень похож на огуречный. Из этого цветка изготавливают различные настои, чаи, используют в салатах, так как он содержит витамины А и С, а также каротин и эфирные масла. Воинам Древнего Рима для укрепления духа и мужества очень часто добавляли в рацион блюда из бурачника, а в Средневековье рыцари перед турниром выпивали настойку из огуречной травы и некоторые украшали голову венками из этого цветка.

Георгин 
Этот цветок был впервые привезён в Европу испанским путешественником Социно в 1784 году из Мексики в Мадрид. Тогда ещё не были выведены селекционерами махровые и другие виды георгинов, они были только красных и розовых расцветок. Путешественник преподнёс клубни растений Филиппу V, так как Социно считал их съедобными. Повара перепробовали многие способы их обработки, но добиться съедобного вида им не удалось, однако растение прижилось в садах Испании, а позже его лепестки стали использовать в качестве украшения блюд.

Настурция 
Впервые была описана в дневниках дочери Линнея. Первыми в кулинарии её попробовали использовать французы, они стали добавлять её в салаты и другие блюда. Особую ценность настурция приобрела из-за содержания в семенах растения алкалоида, который считается прекрасным средством от цинги. Растение также содержит витамин С, белки и минеральные вещества. Важнейшей пищевой культурой настурция является для жителей Южной Америки, кроме того, она популярна у жителей Англии.

Хризантема 
Хризантемы очень популярны в восточных странах: Китае, Японии. Их ценят из-за лекарственных свойств. Эти цветы добавляют в салаты, но также едят и в сыром виде. В пищу идут и побеги, и листья, и соцветия этих цветов.

Прочее 

 Цветки цуккини
 календула
 лилия
 герань
 лаванда
 маргаритка
 фиалка
 одуванчик
 лилейник
 цветок Юкки
 бархатцы
 крокус
 анютины глазки
 тюльпаны
 ромашка
 василёк
 гвоздика
 клевер
 фуксия
 гладиолус
 мальва
 подсолнух

Засахаренные цветы 

В кулинарии цветы часто используются в засахаренном виде как самостоятельный десерт или украшение других десертов. Эта традиция происходит из арабских стран.

Литература 
 Barash, Cathy Wilkinson. Edible Flowers from Garden to Palate. Golden: Fulcrum Publishing, 1993.
 Brown, Kathy. flowerpower. New York: Anness Publishing Limited, 2000.
 Mead, Chris and Emelie Tolley. a potpourri of Pansies. New York: Clarkson Potter Publishers, 1993.
 Strowbridge, Cynthia and Francesca Tillona. A Feast of Flowers. New York: Funk & Wagnalls, 1969.

Ссылки 
 Edible Flowers
 О съедобных цветах на сайте «Ваш сад»
 Съедобные цветы
 Эквадор предлагает продукты из съедобных роз

Садовые растения
Овощи